Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1947 — 14-й чемпіонат світу з хокею із шайбою перший післявоєнний турнір, який проходив в період з 15 лютого по 23 лютого 1947 року. Матчі відбувались у Празі. 

У рамках чемпіонату світу пройшов 25-й чемпіонат Європи.

Результати

Підсумкова таблиця чемпіонату світу 

Склад чемпіонів: воротарі — Богуміл Модрий, Зденек Ярковський; захисники — Йозеф Троусілек, Вілібальд Штовік, Франтішек Пакальт, Мирослав Слама, Мирослав Покорний; нападники — Ладислав Трояк, Владімір Забродський, Станіслав Конопасек, Йозеф Кус, Ярослав Дробний, Карел Стібор, Вацлав Розіняк, Владімір Боузек. Тренер — Майк Букна.

Підсумкова таблиця чемпіонату Європи

Посилання 
 Архів    

 

1947 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Чехословаччині
Спортивні змагання у Празі
Лютий 1947